Sāmeleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sāmeleh (ort i Iran), Kermanshah, 
 Sāmeleh-ye Soflá, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar